I Degenerates sono stati uno dei primi gruppi punk rock statunitensi, formatosi a Michigan nel 1979 . Il nome del gruppo ha avuto dei conflitti con un altro gruppo, The Degenerates, che hanno poi cambiato nome in "Fairway".

Formazione 
 Scott Boman - voce
 Robin Corley - chitarra e voce
 John Butterfield - basso e voce
 Robert Vansile - batteria

Discografia 
 1986 - It Came from the Garage I Spanking Bozo
 1989 - Maniacs from the Motor City
 1993 - McFly
 2004 - Pindrops
 2007 - The Emotion Not the Point

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni